Schegge di paura (Primal Fear) – romanzo di William Diehl del 1993
 Schegge di paura (Primal Fear) – film del 1996 diretto da Gregory Hoblit, tratto dal romanzo di William Diehl
 Primal Fear – gruppo musicale tedesco
 Primal Fear – album dei Primal Fear del 1998